

Германия 
 Тойма () — коммуна в районе Фогтланд земли Саксония

Россия 
 в Архангельской области
 Тойма — река в Архангельской области, приток Кулоя
 в Татарстане и Удмуртии
 Тойма — река в Татарстане и Удмуртии, приток Камы
 Тойма — деревня в Менделеевском районе Татарстана
 в республике Коми
 Тойма — деревня на реке Вашка

См. также 
 Средняя Тойма — село на реке Тойменка
 Верхняя Тойма (значения)
 Нижняя Тойма (значения)